Fluxbuntu est une version non officielle et légère d'Ubuntu, utilisant le gestionnaire de fenêtres Fluxbox.

La distribution est faite pour tourner sur des ordinateurs avec peu de ressources, en utilisant une interface minimaliste mais agréable, tout en offrant de nombreuses fonctions. Le projet semble à l'arrêt depuis la version 7.10 sortie le .

Applications installées par défaut 
 Fluxbox : gestionnaire de fenêtres
 Kazehakase : navigateur web
 AbiWord : traitement de texte
 Gnumeric : tableur
 Pidgin : messagerie instantanée
 Claws Mail : client de messagerie

Versions disponibles 
La version Fluxbuntu 7.10 Gutsy Gibbon RC1 (basée sur Ubuntu 7.10) est disponible en version 32-bit (i386) ou 64-bit (amd64). Par ailleurs, une version pour les ordinateurs Apple équipés de processeurs PowerPC est disponible.

Voir aussi 
Ubuntu
Fluxbox

Liens externes 
 

Distribution dérivée d'Ubuntu